Эла́йза Ду́литл () может означать:
 Элиза Дулитл — героиня пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» (1912).
 Элайза Дулитл — псевдоним английской поп-певицы Элайзы Керд (род. 1988).
 См. также 
 Eliza Doolittle — дебютный студийный альбом певицы Элайзы Дулитл (2010).